Anna Szabolcsi (1953) – linguista ungherese
 Benedikt Szabolcsi (1899-1973) – musicologo ungherese
 Gertrud Szabolcsi (1923-1993) – biochimica ungherese
 Janos Szabolcsi (1952) – scacchista ungherese
 Lajos Szabolcsi (1889-1943) – scrittore ungherese
 Miklós Szabolcsi (1921-2000) – docente, storico e critico della letteratura ungherese
 Miksa Szabolcsi (1857-1915) – giornalista ed editore ungherese